Лос Алиситос има више значења:

 Лос Алиситос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алиситос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику